Hans Christian Johansen er navnet på flere personer:

 Hans Christian Johansen (politiker) (1805-1863) – dansk gårdejer og politiker
 Hans Christian Johansen (historiker) (født 1935) – dansk historiker og økonom, professor emeritus i økonomisk historie ved Odense Universitet / Syddansk Universitet